Костёр — огонь, разведённый на открытом воздухе. 

Представляет собой горящие материалы: дрова, хворост и другие, сложенные особым образом. Может носить ритуальное и пропагандистское (например пионерский костёр) значение. В утилитарных целях используется для освещения и обогрева, приготовления пищи, отпугивания диких животных, для технологических процессов (изготовление угля, обжиг керамики и так далее), для уничтожения мусора, а также для сигнализации и ориентирования (например, в сторожевой башне, для посадки самолёта в отсутствие обустроенной взлётно-посадочной полосы).

Кострище 

Место, где когда-то горел костёр, а также место, специально предназначенное для разведения костра называется костри́ще. Так, кострищами называются следы больших первобытных костров, разводимых обычно в пещерах.

Ныне для разведения костров законодательством предъявляется ряд требований (например, тщательно выбранное место, в котором невозможно случайное воспламенения травы или леса).

Виды

Походный костёр 
 Основная статья: Походный костёр.

Ритуальный костёр 
Костёр часто был и продолжает оставаться ритуальной формой. Он — неотъемлемая часть многих календарных, а также семейных, хозяйственных, лечебных и других обрядов. Большая часть костров приурочена к праздникам весенне-летнего цикла (от Масленицы до Петрова дня), реже их жгут в другое время (осенью, под Рождество или Новый год).

Календарный костёр представляет собой:
 груду горючего материала (собственно костёр),
 жердь (часто с укреплёнными на ней предметами, например колесом), срубленное или растущее дерево, пучок веток или зелени,
 факелы или предметы, их имитирующие,
 горящие стрелы или «шайбы».

Помимо стационарных костров практикуется катание по земле горящих колёс, бочек, бревен, а также пускание костра по воде (например, в Финляндии на Юханнус). Наиболее характерным для общесельских костров является сочетание нескольких форм.

Календарным кострам придаётся смысл очистительного действия. Это заметно по обыкновению сжигать в костре остатки ритуальной пищи, культурных растений, все вышедшие из употребления предметы, даже те, которые не горят. Для некоторых видов календарных костров очистительное значение было главенствующим: таковы восточнобалканские мартовские костры, когда люди чистили дворы и сады и сжигали мусор.
В индуистских странах используется для процесса кремации.

Другие виды:
 Пасхальный костёр — костёр на христианский праздник Пасха.
 Купальский костёр — костёр на праздник Ивана Купалы.
 Греть покойников — костёр у русских на христианский праздник Рождество.
 Бадняк — костёр у южных славян на христианский праздник Рождество.
 Лаг ба-Омер — еврейский праздник, на который зажигают костры.

См. также 
 Очаг
 Ночь костра

Примечания

Ссылки 

Костры
Техника Каменного века